Lopatinec (mađarski Lapáthegy) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sveti Juraj na Bregu, Međimurska županija, kojoj je ujedno i središte te najveće naselje.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 947 stanovnika te 283 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji